Würben steht für:
 Würben, Adelsgeschlecht

Orte in Polen:
 Würben, Ort in der polnischen Wojewodschaft Niederschlesien, siehe Wierzbna (Żarów)
 Würben, Ort in der polnischen Wojewodschaft Opole, siehe Wierzbna (Grodków)